O São Cristovão Futebol Clube, mais conhecido como São Cristóvão, é uma agremiação brasileira voltada para a prática do Futebol Amador e do Futsal da cidade de Itabira, interior de Minas Gerais. Fundado em 01 de maio de 1962, o São Cristovão é um tradicional clube itabirano que já foi tres vezes campeão do Campeonato Itabirano de Futebol, quando seu presidente era o lendário José dos Santos Cruz "Sô Zinho". Além disso, destes três títulos, conquistou também o Campeonato Itabirano de Futebol Infantil de 2000 e dois títulos no Campeonato Itabirano de Futebol - Mirim /2009 e 2010, além de diversos titulos no Futsal nas Categorias de Base (Pré Mirim, Mirim e Infantil).

Atualmente, o São Cristovão disputa os Campeonatos de Futebol promovidos pela Liga Itabirana de Futebol Amador (LIFA) nas Categorias Mirim, Infantil, Juvenil, Juniores e Adulto,  a Copa da Amizade de Futsal, e o Campeonato Mineiro de Futsal, nas categorias Sub-15 e Sub-17.

EQUIPE SUB 20 
Atualizado em 02 de Março de 2014.

Legenda:
 : Atual capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa

EQUIPE SUB 17 
Atualizado em 02 de Março de 2014.

Legenda:
 : Atual capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa

Referências 

https://web.archive.org/web/20130919135112/http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=40280583
http://www.defatoonline.com.br/noticias/ultimas/25-11-2013/copa-da-amizade-de-futsal-registra-resultados-positivos
http://www.futebolitabirano.com.br/pg.php?cat=63&&id=483
http://www.futebolitabirano.com.br/pg.php?cat=noticias&&id=1129#.UpzTmzF3vIU
http://www.futebolitabirano.com.br/pg.php?cat=noticias&&id=1095#.UpzT2zF3vIU
http://www.futebolitabirano.com.br/pg.php?cat=noticias&&id=1122#.UpzT8zF3vIU
http://www.ogol.com.br/equipa.php?id=44109
http://www.futebolitabirano.com.br/pg.php?cat=noticias&&id=1150#.UtSs7TF3vIU

Clubes de futebol de Minas Gerais
Esporte em Itabira
Clubes de futebol fundados em 1962
Fundações no Brasil em 1962